Niesaß ist der Ortsname von

 Niesaß (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Niesaß (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Niesaß (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern